CJ steht für:
 BA CityFlyer, britische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Chemins de fer du Jura („Jurabahnen“), schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Chrysler CJ, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 CJ Group, südkoreanischer Mischkonzern
 Congregatio Jesu, römisch-katholischer Frauenorden
 Kongregation der Josephiten, römisch-katholischer Männerorden
 CJ (Rapper), einen US-amerikanischen Rapper

Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Cardiff
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Rumänien: Kreis Cluj
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Marokko, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen

Abkürzung